A208 (Groot-Brittannië) - weg in Groot-Brittannië
 A208 (Nederland), zie Provinciale weg 208